La route départementale 513, ou RD 513, est située :
 dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle relie Mane à Saint-Maime.
 dans le département du Calvados, elle relie Caen à Honfleur, reprenant l'ancienne RN 813, déclassée en 1972.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes des Alpes-de-Haute-Provence
 Routes du Calvados

513